

Patronyme 
 Clotilde Reiss (1985-), étudiante française, qui fut emprisonnée en Iran pour espionnage. 
 Frédéric Reiss (1949-), homme politique français. 
 Fritz Reiss (1857-1915), peintre, lithographe et illustrateur allemand.
 Guy Reiss (1904-1964), astronome français qui a découvert plusieurs astéroïdes. 
 Janine Reiss (1921-2020), chef de chant français. 
  (1920-2011), médecin américain. 
 Mike Reiss (1959-), scénariste, producteur, acteur et réalisateur américain. 
 Piotr Reiss (1972-), footballeur polonais. 
 Rodolphe Archibald Reiss (1875-1929), pionnier de la police scientifique. 
 Stuart A. Reiss (1921-2014), chef décorateur américain. 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand